Fredrik Wilhelm Leijonancker kan syfta på:

 Fredrik Wilhelm Leijonancker (1737–1801), sjömilitär
 Fredrik Wilhelm Erik Carl Leijonancker (1818–1883), militär och landshövding